Osoby noszące nazwisko Baka
 András Baka (ur. 1952) – węgierski prawnik
 Józef Baka (1707–1780) – polski poeta i kaznodzieja, jezuita
 Mirosław Baka (ur. 1963) – polski aktor
 Sándor Baka (ur. 1994) – węgierski wioślarz
 Władysław Baka (1936–2021) – polski ekonomista i polityk

 Geografia
 Baka – szczyt górski na wyspie Borneo w Indonezji
 Baka – wieś na Słowacji, w kraju trnawskim, w powiecie Dunajská Streda

 Inne
 BAKA – dawny konwent mangi i anime, który odbywał się we Wrocławiu
 Baka – grupa etniczna w Gabonie i Kamerunie
 Baka – legendarne haitańskie widmo
 Baka – polski herb szlachecki
 Baka – amerykańska nazwa na japoński samolot samobójczy Yokosuka MXY7